La  du Tour d'Espagne 1999 s'est déroulée le 21 septembre entre Valence et Teruel.

Récit 
Franck Vandenbroucke remporte sa première victoire depuis Liège-Bastogne-Liège en dominant son dernier compagnon d'échappée Jon Odriozola après être sorti à 55 kilomètres du terme avec l'Espagnol.

Jan Ullrich conserve le maillot de oro.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1999

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1999 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

16
1999-16
1999, 16
1999, 16